Reinos británicos puede referirse a:
Cualquiera de los reinos que se han establecido históricamente en las Islas británicas.
Heptarquía anglosajona
Reino de Inglaterra
Reino de Escocia
Reino de Gales -véase Gales-
Reino de Irlanda
Reino Unido